

M 

M
Musiklabel M